Chilmark – parrocchia civile del Wiltshire (Regno Unito)
 Chilmark – comune della contea di Dukes, Massachusetts (Stati Uniti d'America)